Drouet est un nom de famille et un prénom.

Patronyme

Hommes politiques 
 Éric Drouet (né en 1986), un chauffeur routier français, qui compte parmi les figures à l'origine du mouvement des Gilets jaunes lancé en France en  et qui est présenté par les médias comme l’une de ses principales figures.
 Jean-Baptiste Drouet (1763-1824), révolutionnaire français
 Maurice Drouet (1924-2014), homme politique français et député d'Ille-et-Vilaine

Littérature 
 Jean-Baptiste Drouet de Maupertuy (1650-1730), écrivain, traducteur et moine français
 Juliette Drouet (1806-1883), maîtresse de Victor Hugo
 Minou Drouet (1947-), poétesse, comédienne et musicienne française

Artistes 

 Gervais Drouet (1609-1673), sculpteur  
 Jean-Pierre Drouet (1935-), percussionniste et compositeur français
 Louis Drouet (1792-1873), flûtiste français
 Stéphane Drouet (1978-) illustrateur, producteur et scénariste pour le cinéma et la télévision

Militaires 
 François Richer Drouet, (1733-1792), est un général de la révolution française 
 Jean-Baptiste Drouet d'Erlon (1765-1844), général de division français, maréchal de France

Sportifs 
 Arnaud Drouet (1973-), patineur de vitesse sur piste courte français
 Jacques Drouet (1921-2000), footballeur français
 Laure Drouet (1970-), patineuse de vitesse sur piste courte française
 Pascal Drouet (1953-), footballeur français

Sciences 
 Francis Elliott Drouet (1907-1982), algologue américain

Autres 
 Marie Drouet (1885-1963), héroïne française de la Première Guerre mondiale

Prénom 
 Drouet de Dammartin (), sculpteur et architecte européen actif en France

Personnages de cinéma 
 Charles Drouet, personnage du film Un amour désespéré de William Wyler (1952)
 Jean-Baptiste et Madame Drouet, personnages du film La Révolution française, de Robert Enrico, sorti en 1989.